Die 76. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1972/73 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Basel.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

Entscheidungsspiel 

|}

1973
Fußballsaison 1972/73